Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1952 est simultanément la  du championnat d'Europe et la  du championnat du monde de rink hockey, organisé à Porto au Portugal.

L'équipe du Portugal remporte ses cinquièmes titres européen et mondial de rink hockey.

Participants 
Dix équipes prennent part à cette compétition.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors que le championnat devait se dérouler en deux poules, le forfait de l'Allemagne conduit à la tenue d'un championnat unique.

Résultats 

|}

Notes et références

Liens externes 
Résultats

1952
1952
Rink hockey
Rink hockey
Rink hockey, 1952
Rink hockey, 1952
Événement sportif à Porto
Sport au Portugal en 1952
Rink hockey en 1952
Juin 1952
Juillet 1952
Compétition internationale de rink hockey au Portugal